

Persone 
 Domenico Moro – patriota italiano
 Domenico Moro – giurista italiano
 Domenico Moro – calciatore e allenatore di calcio italiano